Die Spielzeit 2021/22 war die 29. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga. Der HC Dukla Jihlava gewann die Meisterschaft der Liga, scheiterte aber am Aufstieg in die Extraliga. Der SK Kadaň stieg aufgrund eines Rückzugs vom Spielbetrieb in die 2. česká hokejová liga ab, genauso wie der Verlierer der Play-Downs, der HC Slovan Ústí nad Labem, sowie der HC Benátky nad Jizerou und AZ Havířov.

Modus 
Am 18. Januar 2021 veröffentlichte der tschechische Eishockeyverband seine Reformpläne für die Saison 2021/22. Diese sahen eine Reduktion der Anzahl der Mannschaften auf 14 nach der Saison 2021/22 vor.

In der regulären Saison spielen die Teams dreimal gegeneinander an insgesamt 51 Spieltagen. Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl bestreitet jedes Team 48 Partien. Die Teams auf den Plätzen eins bis sechs der Hauptrunde ziehen direkt in das Viertelfinale der Playoffs ein, während die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn in den Pre-Playoffs spielen. Die Pre-Playoffs werden im Best-of-Three-Modus, die Viertelfinale im Best-of-Five und die Halbfinale und das Finale im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.

Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 17 der Hauptrunde steigen direkt in die 2. Liga ab. Die Teams auf Platz 13 und 14 spielen Play-Downs im Best-of-Seven-Modus. Der Verlierer der Play-Downs steigt ebenfalls in die 2. Liga ab. Der Sieger der Play-Downs spielt ein Relegation gegen den Meister der 2. Liga.

Teilnehmer

Hauptrunde 
Das Team des SK Kadaň stellte im November 2021 den Spielbetrieb ein und stand damit als erster Absteiger fest.

Erläuterungen: , , , ,

Playoffs 

Der HC Dukla Jihlava gewann damit die Meisterschaft der 1. Liga und qualifizierte sich für die Relegation zur Extraliga.

Play-Downs 

Damit qualifizierten sich die Draci Šumperk für die Liga-Relegation gegen den Meister der 2. Liga, während der HC Slovan Ústí nad Labem in die 2. Liga abstieg.

Liga-Relegation 

Damit verblieben die Draci Šumperk in der 1. und der HC Tábor in der 2. Liga.

Weblinks 
 Tabellen der Saison 2021/22 auf hokej.cz

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2021/22
1. Liga 2021